Pie de gallo  puede referirse a:

 El nombre común de la planta Alvaradoa amorphoides.
 El nombre común de la planta Anoda cristata.